Orion – postać mitologiczna
 Orion – konstelacja położona w obszarze równika niebieskiego
 Orion – model Forda
 Orion – amerykańska wytwórnia filmowa
 Orion – statek kosmiczny
 Orion – typ jachtów
 Orion – giga coaster w parku rozrywki Kings Island w Stanach Zjednoczonych
 Orion – brazylijski producent talerzy perkusyjnych
 Orion – amerykański program budowy rakiet z nuklearnym silnikiem pulsacyjnym
 Orion – utwór instrumentalny zespołu Metallica z albumu "Master of Puppets"
 „orion” – singel Kenshiego Yonezu
 Orion – imię męskie
 Lockheed P-3 Orion – amerykański morski samolot rozpoznawczy i patrolowy
 Orion Electric – japoński producent sprzętu RTV
 Orion International – kanadyjski producent autobusów
 Orion – biurowiec w Łodzi
 Orion – poemat romantycznego angielskiego poety Richarda Henry’ego (Hongista) Horne’a
 Orion – rodzina rosyjskich dronów uderzeniowych
 modraszek orion (Scolitantides orion) − gatunek motyla z rodziny modraszkowatych

Osoby:
 Orion – pseudonim Tomasza Wróblewskiego, basisty grupy muzycznej Behemoth i Black River a także gitarzysty grupy Vesania
 Orion – pseudonim Martina Glovera, brytyjskiego producenta muzycznego i basisty m.in. Killing Joke
 Orion – czeski raper

Miejscowości we Francji:
 Orion – miejscowość i gmina w regionie Akwitania, w departamencie Pyrénées-Atlantiques.
Miejscowości w USA:
 Orion – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Orion – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
Gminy w USA:
 Orion (ang. Orion Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Orion (ang. Orion Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Orion (ang. Orion Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
 Orion (ang. Orion Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland

Okręty:
 „Orion” – nazwa francuskich okrętów
 „Orion” – jednostka ww. typu okrętu
 HMS „Orion” – nazwa brytyjskich okrętów
 HMAS „Orion” (S61) – australijski okręt podwodny typu Oberon
 HSK „Orion” – niemiecki krążownik pomocniczy z okresu II wojny światowej
 USS „Orion” – nazwa amerykańskich okrętów